Euchalcia modesta är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1786. Euchalcia modesta ingår i släktet Euchalcia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
modesta